Ordet pertinax har flere betydninger eller specialiseringer:
 Pertinax – romersk kejser.
 Pertinax (materiale) – anvendes f.eks. til visse printplader.